Monte Carlo steht für:

 Monte-Carlo, Stadtteil von Monaco
 Monte Carlo (1930), Spielfilm von Ernst Lubitsch
 Monte Carlo (1986), Fernsehfilm-Zweiteiler von Anthony Page
 Monte Carlo (Komponist), Hans von Holstein (1883–1967), dänischer Broadway-Komponist
 Monte Carlo (San Marino), Berg in San Marino
 Monte-Carlo-Algorithmus, Algorithmus der Computerphysik
 Monte Carlo Masters, Tennisturnier
 Monte Carlo Resort, Hotel in Las Vegas
 Monte-Carlo-Simulation, Verfahren der Stochastik
 Monte-Carlo Automobiles, Automobilhersteller aus Monaco
 Monte Carlo, Automodell von General Motors, siehe Chevrolet Monte Carlo
 Monte Carlo, Originaltitel des Spielfilms Plötzlich Star
 Monte Carlo, Rallye durch Monaco und Frankreich, siehe Rallye Monte Carlo

Siehe auch:
 Die Mutter von Monte Carlo
 Montecarlo